A 2019-es makaói nagydíjat (szponzorált nevén 66th Suncity Grupo Macau Grand Prix – FIA Formula 3 World Cup) 2019-ben 66. alkalommal rendezték meg. A futamon csak Formula–3-as csapatok és autók vettek részt, a géposztály legfontosabb és leghíresebb különálló versenye.

Nevezési lista

Időmérő 

Megjegyzés:
 - Cunoda Júki 3 rajthelyes büntetést kapott, így a 24 helyről indult, mert kicsúszása után szabálytalanul és veszélyesen tért vissza a pályára.

Versenyek

Kvalifikációs verseny

Megjegyzés:
 - Dan Ticktum nem lett rangsorolva, mert nem teljesítette a versenytáv 90%-át.

Főverseny

Megjegyzések 
 - Enzo Fittipaldi brazil pilóta, de olasz licencel versenyzett.

Jegyzetek

További információk 
 A Formula–3 hivatalos honlapja

2019 a motorsportban
Formula–3